Костянти́н Глі́тін (21 березня 1978, Київ)— український бас-гітарист, член гурту «Скрябін» від 2004 року. Псевдо — Тончайший.

За фахом — кравець. Грав у колективах «Тадеум» і «Росава».

 
Українські бас-гітаристи
Уродженці Києва
Гурт «Скрябін»